Battaglia di Lepanto (429 a.C.), durante il primo periodo della guerra del Peloponneso
 Assedio di Lepanto (191 a.C.), durante la guerra siriaca in Grecia
 Attacchi di Lepanto (1477), durante guerra turco-veneziana (1463-1479)
 Battaglia di Lepanto (1499), durante la guerra turco-veneziana (1499-1503)
 Battaglia di Lepanto (1500), durante la guerra turco-veneziana (1499-1503)
 Battaglia di Lepanto, sconfitta della flotta turca (1571)
 Presa di Lepanto (1603), operata da una flotta dell'Ordine di Malta
 Presa di Lepanto (1688), operata da una flotta Veneziana agli ordini del Morosini